De Koninklijke Belgische Basketbalbond, (officieel Koninklijke Belgische Basketball Bond (KBBB), (Frans: Fédération Royale Belge des Sociétés de Basketball (FRBB)) is een Belgische vereniging die instaat voor de organisatie en de promotie van de basketbalsport in België in al haar verschillende vormen.

Historiek 
De Belgische Basketbalbond werd opgericht in 1927. Internationaal vertegenwoordigt de KBBB België bij het FIBA. De KBBB is lid van het BOIC. De huidige voorzitter is de heer Cyriel Coomans.

In België werkt de bond samen met Basketbal Vlaanderen en de Association Wallonie-Bruxelles de Basketball (AWBB), die de basketbalsport in hun regio organiseren.

In 2017 werd de Belgische Basketbalbond ontbonden.  Basketbal Vlaanderen en de Association Wallonie-Bruxelles de Basketball richtten in 2018 Basketball Belgium (BB) op.

Zie ook 
 Eerste klasse basketbal heren (België), de hoogste nationale basketbalklasse bij de heren
 Eerste klasse basketbal dames (België), de hoogste klasse bij de dames
 Beker van België basketbal (mannen & vrouwen)
 Belgisch basketbalteam (mannen)
 Belgisch basketbalteam (vrouwen)
 Speler van het jaar
 Belofte van het jaar
 Coach van het jaar

Externe links
 Officiële website KBBB

Basketbalbond
Basketbal in België
Basketbal